Клика — шайка, банда, компания или сообщество людей.
 Клика — подмножество попарно смежных вершин неориентированного графа.
 Клика — группа английских художников викторианской эпохи, основанная Ричардом Даддом.